Wickens est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1901-1991), économiste et statisticien américain
Brian Wickens (né en 1947), catcheur néo-zélandais
 (1890-1970), homme politique américain  dans le Dakota du Sud
 (1918-2006), traducteur de perse canado-britannique
 (née en 1982), femme politique canadienne en Colombie-Britannique
Paul Wickens (né en 1956), claviériste et compositeur britannique
Robert Wickens (né en 1989), pilote automobile canadien

Voir aussi

Homonymie de patronyme